Frank Nelson puede referirse a:

Frank Nelson (actor), actor estadounidense;
Frank Nelson (actor argentino), actor nacido en 1930 en Alemania de larga trayectoria en Argentina;
Frank Nelson (Los Simpson), personaje de "Los Simpson".